

Patronyme

 Émilie de Morsier (1843-1896), féministe suisse.
 Frédéric de Morsier (1861-1932), architecte suisse, établi à Genève.
 Georges de Morsier (1894-1982), neurologue et psychiatre suisse.
 Henri de Morsier (1866-1942), ingénieur suisse, établi à Genève.